Plezjadapidy (Plesiadapiformes) – wymarłe ssaki blisko spokrewnione z naczelnymi.

Występowały od końca kredy do późnego eocenu.

Purgatorius to prawdopodobnie bliski krewny wspólnego przodka naczelnych i Plesiadapiformes.

Systematyka 
Rząd Plesiadapiformes
 Rodzina Micromomyidae
 Nadrodzina Paramomyoidea
 Rodzina Paromomyidae
 Rodzina Picromomyidae
 Rodzina Palaechthonidae
 Rodzina Picrodontidae
 Rodzina Microsyopidae
 Nadrodzina Plesiadapoidea
 Rodzina Chronolestidae
 Rodzina Plesiadapidae
 Nadrodzina Carpolestoidea
 Rodzina Carpolestidae

Przypisy

Linki zewnętrzne